Dekapolis (van het Griekse  'tien' en  'stad') betekent 'Tienstedenbond'. Het kan betrekking hebben op:
 Dekapolis (Syrië), een tienstedenbond in Syrië aan het begin van de gangbare jaartelling
een Tienstedenbond in de Elzas in de 14e en 15e eeuw